La Gamma Ethniki 2013-2014 è la 39ª edizione del terzo campionato greco di calcio.

Gruppo 1

Squadre partecipanti

Classifica 

Legenda:
      Ammesso in Football League 2014-2015
      Retrocesse nei Campionati regionali 2014-2015

Gruppo 2

Squadre partecipanti

Classifica 

Legenda:
      Ammesso in Football League 2014-2015
      Retrocesse nei Campionati regionali 2014-2015

Gruppo 3

Squadre partecipanti

Classifica 

Legenda:
      Ammesso in Football League 2014-2015
      Retrocesse nei Campionati regionali 2014-2015

Gruppo 4

Squadre partecipanti

Classifica 

Legenda:
      Ammesso in Football League 2014-2015
      Retrocesse nei Campionati regionali 2014-2015

Gruppo 5

Squadre partecipanti

Classifica 

Legenda:
      Ammesso in Football League 2014-2015
      Retrocesse nei Campionati regionali 2014-2015

Gruppo 6

Squadre partecipanti

Classifica 

Legenda:
      Ammesso in Football League 2014-2015
      Retrocesse nei Campionati regionali 2014-2015

Note

Campionato greco di calcio
Calcio nel 2013
Calcio nel 2014